Deux châteaux du canton de Berne, en Suisse, sont appelés château de Felsenburg :
 Le château de Felsenburg à Berne ;
 Le château de Felsenburg à Kandergrund.

Homonymie de toponyme